Le traité de Montevideo peut faire référence à plusieurs traités dans la ville de Montevideo, actuelle capitale de l'Uruguay :

 Traité de Montevideo, signé entre le Brésil et l'Argentine le  après une médiation britannique et reconnaissent l'indépendance de l'Uruguay ;
 Traité de Montevideo, signé entre l'Argentine et le Brésil, le , fixant le tracé de la frontière entre les deux États ;
 Traité de Montevideo, signé en 1960 et qui crée l'ALALC, association de libre-échange entre les pays d'Amérique du Sud ; 
 Traité ou acte de Montevideo, par lequel le Chili et l'Argentine acceptent la médiation papale dans le conflit territorial du canal Beagle  ;
 Traité de Montevideo, suivant le traité de 1960 et transformant l'ALALC en ALADI, ( (Association latino-américaine d’intégration).

Histoire de l'Uruguay